Id. William Henry Perkin (1838–1907) angol vegyész, a Perkin-reakció felfedezője
 Ifj. William Henry Perkin (1860–1929) Davy-érmes angol vegyész